Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Abercorn

Ange-Gardien

Bromont

Cowansville

Dundee

Léry

Les Cèdres

Napierville

Pincourt

Rivière-Beaudette

Roxton Pond

Saint-Alexandre

Saint-Anicet

Saint-Hugues

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Lazare

Saint-Liboire

Saint-Ours

Saint-Zotique

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Sainte-Barbe

Sainte-Catherine

Sainte-Marthe

Sutton

Terrasse-Vaudreuil

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Waterloo

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat